Иаков Ильич Мартыненко — иерей, священномученик, местночтимый святой Украинской Православной Церкви.

Биография 
Родился 4 января 1871 года в селе Коротич Харьковской губернии. Был священником в селе Малиновка Чугуевского района Харьковской области, но к моменту ареста уже не служил. 20 октября 1937 года арестован и приговорен к расстрелу. Расстрелян 16 декабря 1937 года в Харькове.

Канонизация 
22 июня 1993 года Определением Священного Синода Украинской Православной Церкви принято решение о местной канонизации подвижника в Харьковской епархии, в Соборе новомучеников и исповедников Слободского края (день памяти – ).

Чин прославления подвижника состоялся во время визита в Харьков 3-4 июля 1993 года Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, в кафедральном Благовещенском соборе города.

Примечания

Ссылки 
Мартыненко Иаков Ильич // База «Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церковь в XX в.»

Литература 

Священники Русской православной церкви
Христианские святые XX века
Канонизированные в XX веке
Православные мученики
Местночтимые святые
Святые Украины
Харьковская епархия
Репрессированные в СССР
Расстрелянные в Украинской ССР
Казнённые религиозные деятели
Собор Изюмских святых
Казнённые в 1937 году